Il doppio del torneo di tennis Open GDF Suez De L'Isere 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stéphanie Cohen-Aloro e Selima Sfar che hanno battuto in finale Iryna Bremond e Aurélie Védy 6-1, 6-.

Teste di serie 

 Julie Coin /  Stéphanie Foretz Gacon (semifinali)
 Tatjana Maria /  Irena Pavlović (quarti di finale)

 Stéphanie Cohen-Aloro /  Selima Sfar (campionesse)
 Iryna Bremond /  Aurélie Védy (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez De L'Isere 2011